Marus fou un riu tributari del Danubi per la part nord. En aquesta zona i fins al riu Cusus els marcomans van rebre terrenys cedits per l'emperador Tiberi. Se l'identifica amb el March (República Txeca), o amb el Marosh que portava el nom de Marisus probable variant de Marus.

Rius txecs de la conca del Danubi